

Geografia 
 Atago (Minato) – distretto di Minato, uno dei quartieri speciali di Tokyo.
 Monte Atago (Kyoto) – montagna del Giappone posta nelle vicinanze di Kyoto.
 Monte Atago (Minamiboso) – montagna del Giappone posta nelle vicinanze di Minamiboso.

Navi 
Atago (cannoniera) – cannoniera della Marina imperiale giapponese, varata nel 1886 e perduta per incaglio nel 1904 durante la guerra russo-giapponese.
Atago (incrociatore) – incrociatore pesante della Marina imperiale giapponese appartenente alla classe Takao, varato nel 1927 e affondato nel 1944 durante la battaglia del Golfo di Leyte.

Classe Atago – classe di cacciatorpediniere lanciamissili Forza di autodifesa marittima, composta da due unità varate tra il 2004 e il 2005.
JDS Atago (DDG-177) – cacciatorpediniere lanciamissili della Forza di autodifesa marittima giapponese appartenente alla classe omonima, varato nel 2004.

Altro 
Stazione di Atago – stazione ferroviaria della città giapponese di Noda, posta sulla linea Tōbu Noda.